Vermeidung steht als Kurzwort für:

Vermeidungsverhalten, Reaktion eines Individuums auf eine sich andeutende Gefahr
Abfallvermeidung, die höchste Priorität der Abfallhierarchie laut Richtlinie 2008/98/EG